est une expression anglo-saxonne signifiant « tente ta chance ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original de Tente ta chance, film de  sorti en 2009.

Musique 

 , album de Céline Dion sorti le  ;
 , chanson issue de cet album.

Voir aussi 

 Taking